

Карибу — місто, штат Мен
 Карибу — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Олень північний